1-ша південна паралель — це паралель, на 1 градус на південь від Землі в екваторіальній площині. Паралель перетинає Атлантичний океан, Африку, Індійський океан, Південно — Східну Азію, Австралазію, Тихий океан і Південну Америку.

По 1-й паралелі проходить більша частина кордону між Угандою і Танзанією, і дуже коротка ділянка кордону між Кенією і Танзанією.

По всьому світу 
1-ша південна паралель віддалена від екватора на 111,111 км. Починаючи з нульового меридіана в східному напрямку, паралель проходить через:

 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="110" |Координати
! scope="col" |Країна, територія або море
! scope="col" |Примітки
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Атлантичний океан
|-
|
! scope="row" | Габон
|-
|
! scope="row" | Республіка Конго
|-
|
! scope="row" |
|-
|
! scope="row" | Уганда
|-
|
! scope="row" | Уганда /  Танзанія 
|Переважно по озеру Вікторія
|-
|
! scope="row" | Кенія /  Танзанія 
|Коротка частина кордону (близько 11 км), цілком по озеру Вікторія
|-
|
! scope="row" | Кенія
|Проходить в 30 км на північ від столиці Найробі
|-
|
! scope="row" | Сомалі
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Індійський океан
| style="background:#b0e0e6;" |Проходить на південь від атолу Адду,  Мальдіви
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острів Сіберут
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Ментавайська протока
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острів Суматра
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Карімата протока
|
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острови: Майя Карімата, Борнео
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Макасарська протока
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острів Сулавесі
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Затока Томіні
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острів Сулавесі
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Море Банда
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острів Сулавесі
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Молукське море
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острів Дамар
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Море Халмара
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острови Салаваті та Нова Гвінея
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Чендеравасих затока
|-
|
! scope="row" | Індонезія
| Острів Нумфор
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Чендеравасих затока.
|-
|
! scope="row" | Індонезія
|Острів Біак
|- valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Тихий океан між атолами Нонуті і Табітееа
| style="background:#b0e0e6;" |Проходить на північ від атола Пепелуху і Хайна  Папуа Нова Гвінеяпроходить на південь від острова Банаба,  Кірибаті,  Кірибаті
|-
|
! scope="row" | Еквадор
|Острів Ісабела
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |Проходить на південь від острова Сан-Крістобаль,  Еквадор
|-
|
! scope="row" | Еквадор
|
|-
|
! scope="row" |
|-
|
! scope="row" | Колумбія
|- valign="top"
|
! scope="row" | Бразилія
|Штати: Амазонас, Рорайма, Пара, Амапа, Мараньян Бразилія.Острови: Ілья Гранде де Гурупа, Маражо.
|-
| style="background:#b0e0e6;" |
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Атлантичний океан
|
|}

Див. також 

2-га південна паралель
 Екватор

Примітки 

Лінії широти